GMR est un sigle qui peut faire référence à :
 Groupe mobile de réserve, une unité paramilitaire créée par le gouvernement de Vichy,
 Giant magnetoresistance (en français magnétorésistance géante) ;
 Grigri Maiards Ricords, un netlabel brunoyen de musique électronique.
une grue à montage rapide,
Groupe Maintenance Réseau, poste de maintenance du réseau électrique de RTE.

GMR est un code qui peut faire référence à :
  Aérodrome de Totegegie, aux îles Gambier, en Polynésie française, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports